

Урусовське сільське поселення — сільське поселення, Ардатовський район, Мордовія
 Урусовське сільське поселення — сільське поселення, Ртищевський район, Саратовська область